El acrónimo ABP puede significar:

 Alianza Bravo Pueblo, partido político de Venezuela.
 Asociación de Baloncesto Pacense, una asociación deportiva española.
 Aprendizaje basado en problemas, una metodología educativa.
 Aprendizaje basado en proyectos, una metodología educativa.

Siglas